Neudörfl heißen:
 Neudörfl, Marktgemeinde im Burgenland

 Neudörfl (Gemeinde Edlbach), Ortsteil in der Gemeinde Edlbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Neudörfl (Gemeinde Kefermarkt), Ortsteil von Kefermarkt, Oberösterreich 
 Neudörfl (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ort in Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Neudörfl (Gemeinde Kainbach bei Graz), Ortsteil von Kainbach bei Graz, Steiermark
 Neudörfl (Gemeinde Krieglach), Ortsteil von Krieglach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Neudörfl (Gemeinde Neuberg), Ortschaft von Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Neudörfl (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Neudörfl (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Újbarok (deutsch: Neudörfl), Gemeinde im Komitat Fejér, Ungarn

als Familienname:

Elisabeth Neudörfl, Fotografin 

Siehe auch:
 Neudorf